

Codici 
 ARR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alto Río Senguer (Argentina)
 arr – codice ISO 639-3 della lingua karo (Brasile)

Geografia
 Arr – comune della Mauritania